Política: Lliga de Ticino, partit polític de Suïssa d'ideologia nacionalista conservadora.
 Informàtica: Lightning Data Transport, tecnologia de comunicacions bidireccional.